Евгений Гончаров:
 Гончаров, Евгений Викторович (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.
 Гончаров, Евгений Владимирович (род. 1981) — заслуженный мастер спорта по гиревому спорту.